Окотитлан има више значења:

 Окотитлан (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотитлан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотитлан (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотитлан, Санта Марија Окотитлан (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотитлан (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотитлан (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотитлан (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотитлан (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Окотитлан (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Окотитлан (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Окотитлан (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику